Гру () — французская фамилия. Известные носители:

 Гру, Дэнни (род. 1981) — канадский хоккеист, защитник.
 Гру, Лионель (1878—1967; аббат Гру) — католический священник, историк и известный квебекский националист.

Норвежское личное имя (). Известные носители:
 Истад-Кристиансен, Гру Марит — норвежская биатлонистка.
 Харлем Брунтланн, Гру — премьер-министр Норвегии в трёх сроках в промежутке 1981—1996 годов.

См. также 
 
 
 Grue — монстр в текстовых компьютерных играх.
 Сен-Гру — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату—Шаранта.